Ikeuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Tomohiko Ikeuchi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Yutaka Ikeuchi (* 1961), japanischer Fußballspieler